Sydamerikanska mästerskapet i basket 1963 spelades i Lima, Peru och vanns av Brasilien. 9 lag deltog.

Resultat
Serien avgjordes genom att alla nio lagen mötte varandra.

Referenser
FIBA Archive

1963 i Peru
Basket i Peru
Sportåret 1963
1963
Sportevenemang i Lima
Internationella sportevenemang i Peru
Lima under 1900-talet